Бановичи:

 Бановичи (город) — город в Федерации Боснии и Герцеговины.
 Бановичи (община) — община в Федерации Боснии и Герцеговины.
 Бановичи (село) — село в Федерации Боснии и Герцеговины.